Па́ркінсон () — поширене англомовне прізвище. Відомі носії:

 Арт Паркінсон (;  2001) — ірландський актор, відомий роллю Рікона Старка у серіалі «Гра престолів».
 Джеймс Паркінсон (; 1755—1824) — англійський психіатр, геолог, палеонтолог, політичний активіст.
 Джек Паркінсон (, 1883 —1942) — англійський футболіст.
 Джон Паркінсон (; 1895—1976) — сер, видатний британський кардіолог.
 Елізабет Паркінсон (; ?) — американська акторка і танцівниця.
 Кетрін Паркінсон (;  1978) — англійська акторка театру та кіно.
 Клер Паркінсон (;  1948) — американська кліматологиня.
 Сиріл Норткотт Паркінсон (; 1909—1993) — британський військовий історик, письменник, драматург, журналіст.
 Тесса Паркінсон (;  1986) — австралійська яхтсменка, олімпійська чемпіонка (2008).

Інше 
 10041 Паркінсон (10041 Parkinson) — астероїд головного поясу, відкритий 24 квітня 1985 року.

Див. також 
 Закон Паркінсона
 Хвороба Паркінсона